Хесу́с Ка́стро (, 16 октября 1908, Мексика — дата смерти неизвестна) — мексиканский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1930 года.

Биография 
Игрок клуба «Америка», Хесус Кастро был вызван в ряды сборной Мексики для участия в мировом первенстве 1930 года, проходившем в Уругвае. Однако ему не суждено было сыграть ни единого матча на турнире.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Америка» Мехико